Das Dameneinzel der Internationalen Tennismeisterschaften von Polen 1948 war ein Tenniswettbewerb in Katowice.

Ergebnisse

Quellen 
 Głos Ludu, Ausgabe vom 25. August 1948, verfügbar bei pbc.gda.pl
 Dziennik Zachodni, Ausgaben vom 26–31. August 1948, verfügbar bei sbc.org.pl 
 Przegląd Sportowy, 1948, Nr. 75, verfügbar unter buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/p_sportowy/p_sportowy/start.htm
 Sport i Wczasy, 1948, Nr. 60–62, verfügbar bei jbc.bj.uj.edu.pl

Tennisturnier in Katowice
Tennisturnier 1948
Damentennisturnier